Даксофон — музыкальный перкуссионный инструмент из группы идиофонов. Изобретён немецким гитаристом и изобретателем Хансом Райхелем (Hans Reichel, 1949—2011).
Ю́рий Лáндман дизайн DIY версия для мастерских.

Ссылки 
 http://oddstruments.com/the-daxophone-and-its-singing-alphabet-of-forked-tongues/
 Some information on the daxophone by Hans Reichel (19 MB)
 Hans Reichel's FMP releases
 Reichel's step-by-step construction of a daxophone
 EFI daxophone information page
 Daxophone demonstration by Mark Stewart
 Album by American daxophonist Daniel Fishkin, featuring some live-looped daxophone recordings

Идиофоны